Тишинская:
 Тишинская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Тишинская, Татьяна — сценический псевдоним Татьяны Корневой, певицы, исполняющей русский шансон.
 Тишинская площадь — площадь в центре Москвы в Пресненском районе.